Miejscowości w USA:
 North Henderson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 North Henderson (ang. North Henderson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer